Ellerborn steht für

Orte
 Ellerborn (Lübben (Spreewald)), Gemeindeteil von Lübben (Spreewald), Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Naturschutzgebiet Ellerborn im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Gewässer
 Ellerborn (Großbach), Zufluss des Großbachs, eines Zuflusses zur Ruwer

Personen
 Gerhard Ellerborn (1517–1571), Schöffen-Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Johann Ellerborn (14. Jahrhundert), Bürger-Bürgermeister der Reichsstadt Aachen (sic!)
 Johann Ellerborn († 1509), Bürger-Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Johann Ellerborn († um 1440), Schöffen-Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Johann Ellerborn († um 1532), Schöffen-Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Johann Ellerborn († um 1563), Schöffen-Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Johann Ellerborn († 1609), Schöffen-Bürgermeister der Reichsstadt Aachen
 Thomas Ellerborn (vor 1443–um 1472), Schöffen-Bürgermeister der Reichsstadt Aachen